La Coppa Italia di pallavolo femminile 2011-2012 è stata la 34ª edizione della coppa nazionale d'Italia e si è svolta dal 24 al 29 gennaio 2012. Alla competizione hanno partecipato 7 squadre e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Futura Volley Busto Arsizio.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2011
Pallavolo nel 2012
 2011-2012